Ри́чард Ше́лдон (; ,  — , ) — американский легкоатлет, чемпион и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Шелдон соревновался в толкании ядра и метании диска. В первой дисциплине он стал победителем, установив новый Олимпийский рекорд 14,10 м. Во второй он занял третье место с результатом 34,60 м.

Вместе с ним на тех Играх выступал его брат Льюис Шелдон, получивший две бронзовые медали.

Ссылки 
 Ричард Шелдон на sports-reference.com  

Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Толкатели ядра США
Метатели диска США